Gartenakademie steht für:

 eine Bildungs-, Informations- und Beratungsinstitution für den Freizeitgartenbau, siehe Gartenakademie (Institution)
 einen Schulgarten für Aus- und Weiterbildungszwecke
 eine Kulturveranstaltungsreihe des Künstlers Wilm Weppelmann in Münster – Freie Gartenakademie